Фінн () — англійське прізвище, утворене від finn — екзоніма на позначення фінів та/або саамів.

Відомі носії 
 Джеррі Фінн (1969—2008) — американський музичний продюсер.
 Джон Фінн (* 1952) — американський характерний актор.
 Фінн Констянтин Якович (справжнє прізвище: Фінн-Хальфін; 1904—1975) — російський драматург, прозаїк.
 Фінн Павло Костянтинович (справжнє прізвище: Фінн-Хальфін; * 1940) — радянський і російський кіносценарист, актор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1991).

Персонажі 
 Гекльберрі Фінн — головний герой низки книг Марка Твена.

Інше 
 Фінн — клас спортивних гоночних яхт

Прізвища